Bies steht für:

 Bies, eine Ortslage im Wohnquartier Höhe in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Bies 1, Fachwerkhaus im Wohnquartier Höhe des Wuppertaler Stadtteils Vohwinkel
 Bies 2, Fachwerkhaus im Wohnquartier Höhe des Wuppertaler Stadtteils Vohwinkel

 Bies ist der Familienname folgender Personen:

 Luitwin Bies (1930–2009), deutscher Historiker und Politiker (DKP)
 Rauno Bies (* 1961), finnischer Sportschütze